El término clustering puede referir a:
 Análisis de grupos
 Clúster de computadoras